Пфаффинг может означать:

 Пфаффинг — коммуна в Германии, в земле Бавария;
 Пфаффинг — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.